Le terme Pax peut désigner :
 la « paix » en latin ;
 la Pax Romana désignant une période de la Rome antique ;
 Pax est la personnification du concept de paix dans la Rome antique ;
 pax vobis est une salutation liturgique chrétienne ;
 Optatissima Pax est une lettre encyclique de Pie XII ;
 un terme, à l'origine abréviation du mot anglais passenger, désignant les passagers, les personnes, lorsqu'il s'agit d'en connaître le nombre, dans les mondes aéronautique, militaire, du transport, du tourisme et de l’événementiel (« une salle de réunion d'une capacité de 300 pax ») ;
 PaX : un patch pour le noyau Linux ;
 PAX System : le pneu indéjantable de Michelin, inventé en 1996 ;
 Une marque de lessive dans les années 1960 en France ;
 Pax est un constructeur de manèges et de montagnes russes ;
 pax : un utilitaire d'archivage sur UNIX ;
 l'hôtel Pax d'Annemasse, siège de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Marque belge d'une machine à coudre fabriquée à Herstal
 Marque PAX fabricant de terminaux de paiement 
 L' constituée en 1947 par les autorités communistes pour noyauter les milieux catholiques

Art et culture
 Pax, film espagnol réalisé par Francisco Elías en 1932 ;
 Pax, film portugais réalisé par Eduardo Guedes en 1994 ;
 K-Pax, l'homme qui vient de loin (K-PAX), film germano-américain réalisé par Iain Softley en 2001.
 Paulette Pax (1886-1942), actrice et metteur en scène.
 Jean-Pax Méfret (1944), journaliste, écrivain et auteur-compositeur-interprète français.
 Penny Arcade Expo (PAX), salon américain consacré aux jeux vidéo.
 Pax, une fresque de Léopold Survage.

Biologie 
 Pax, l'abréviation botanique standard de Ferdinand Albin Pax ;
 Pax, un genre d'araignées ;
 Les gènes Pax (pour paired box) forment une famille de gènes qui joue un rôle important durant le développement embryonnaire de nombreux êtres vivants (exemple: gène Pax3).

Toponyme 
 Pax, une ville américaine située dans l'État de Virginie-Occidentale.